Capo puede referirse a:
 Capo, accesorio que sirve para sustituir la cejilla realizada en los trastes con el dedo índice.
 Capo di Ponte, municipio italiano de la provincia de Brescia, en la parte media de Val Camonica, Italia.
 Capo d'Orlando, comuna de la provincia de Mesina,2 en la Sicilia, Italia.
 Capo d'Orso, famosa roca localizada en la costa noreste de la isla italiana de Cerdeña.